Уильям Дивейн (, род. 5 сентября 1937) — американский актёр, сценарист и режиссёр.

Биография 
Уильям Джозеф Дивейн родился в Олбани, штат Нью-Йорк. После окончания американской Академии драматического искусства в Нью-Йорке он начал выступать в театре. Его дебют на бродвейской сцене в пьесе «Водопой» с Ширли Найт окончился провалом и закрытием представления после премьеры. В 1967 году он дебютировал на экране и в последующие годы снимался как в кино, так и на телевидении.

Дивейн получил первую в карьере номинацию на премию «Эмми» в 1975 году за главную роль в телефильме «Ракеты октября». Он получил ещё одну номинацию на «Эмми» за роль в телефильме «Страх перед судом» год спустя.

Дивейн наиболее известен по роли злодея Грега Самнера в длительном телесериале «Тихая пристань», где он снимался с 1983 по 1993 год. За свою роль он был номинирован на «Золотой глобус» в 1987 году, а также получил три премии журнала «Дайджест мыльных опер». Он также известен по ролям политиков в телесериалах «Западное крыло» и «24 часа».

Дивейн снялся в нескольких десятках кинофильмов, самые известные из которых «Маккейб и миссис Миллер», «Семейный заговор», «Марафонец», «Раскаты грома», «Янки», «Расплата», «Невидимка» и «Космические ковбои». В 2004 году Дивейн появился в 7 сезоне сериала «Звёздные врата: SG-1» в роли нового Президента США.

В 2012 году Дивейн появился в роли Эдварда Грейсона, патриарха семейства Грейсонов в телесериале «Месть» и исполнил небольшую роль президента в фантастическом блокбастере «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Лауреаты премии «Дайджеста мыльных опер»
Киноактёры США